De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2001 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 17 juni 2001 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Catalonië